Независност Црне Горе може бити:

 Независност Црне Горе (1878) 
 Независност Црне Горе (2006)

Види још
 Референдум о независности Црне Горе (вишезначна одредница)